Хранитель () — поведенческий шаблон проектирования, позволяющий, не нарушая инкапсуляцию, зафиксировать и сохранить внутреннее состояние объекта так, чтобы позднее восстановить его в это состояние.

Существует два возможных варианта реализации данного шаблона: классический, описанный в книге Design Patterns, и реже встречающийся нестандартный вариант.

Применение 
Шаблон Хранитель используется, когда:
 необходимо сохранить снимок состояния объекта (или его части) для последующего восстановления
 прямой интерфейс получения состояния объекта раскрывает детали реализации и нарушает инкапсуляцию объекта

Структура 
Классический вариант:

Нестандартный вариант:

 Originator — «Создатель»
 Caretaker — «Опекун»
 Memento — «Хранитель»

Описание 
Классический вариант:
Шаблон Хранитель используется двумя объектами: «Создателем» (originator) и «Опекуном» (caretaker). «Создатель» — это объект, у которого есть внутреннее состояние. Объект «Опекун» может производить некоторые действия с «Создателем», но при этом необходимо иметь возможность откатить изменения. Для этого «Опекун» запрашивает у «Создателя» объект «Хранителя». Затем выполняет запланированное действие (или последовательность действий). Для выполнения отката «Создателя» к состоянию, которое предшествовало изменениям, «Опекун» возвращает объект «Хранителя» его «Создателю». «Хранитель» является непрозрачным (то есть таким, который не может или не должен изменяться «Опекуном»).

Нестандартный вариант:
Отличие данного варианта от классического заключено в более жёстком ограничении на доступ «Опекуна» к внутреннему состоянию «Создателя». В классическом варианте у «Опекуна» есть потенциальная возможность получить доступ к внутренним данным «Создателя» через «Хранителя», изменить состояние и установить его обратно «Создателю». В данном варианте «Опекун» обладает возможностью лишь восстановить состояние «Хранителя», вызвав Restore. Кроме всего прочего, «Опекуну» не требуется владеть связью на «Хранителя», чтобы восстановить его состояние. Это позволяет сохранять и восстанавливать состояние сложных иерархических или сетевых структур (состояния объектов и всех связей между ними) путём сбора снимков всех зарегистрированных объектов системы.

Примеры реализации

Стандартный вариант шаблона на Java

Стандартный вариант шаблона на PHP5

Первый вариант шаблона С#

C#

Нестандартный вариант шаблона

Нестандартный вариант шаблона на C++

Ссылки 
 Паттерн Memento (хранитель) — назначение, описание, особенности и реализация на C++.

Шаблоны проектирования